|-
| 171401 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171402 - ||  || 23 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171403 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171404 - ||  || 18 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171405 - ||  || 28 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171406 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171407 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171408 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171409 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171410 - ||  || 30 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171411 - ||  || 11 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171412 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171413 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171414 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171415 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171416 - ||  || 16 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171417 - ||  || 20 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171418 - ||  || 2 octombrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171419 - ||  || 18 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171420 - ||  || 10 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171421 - ||  || 14 ianuarie 2007 ||  || 
|-
| 171422 - ||  || 9 martie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171423 - ||  || 21 iunie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 171424 - ||  || 13 iulie 2007 ||  || 
|-
| 171425 - ||  || 8 august 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171426 - ||  || 9 august 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171427 - ||  || 9 august 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171428 - ||  || 9 august 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171429 Hunstead ||  || 1 septembrie 2007 || Siding Spring || , L. Kiss
|-
| 171430 - ||  || 9 septembrie 2007 || Palomar || Palomar
|-
| 171431 - ||  || 13 septembrie 2007 ||  || 
|-
| 171432 - ||  || 5 septembrie 2007 ||  || 
|-
| 171433 Prothous ||  || 7 septembrie 2007 ||  || 
|-
| 171434 - ||  || 8 septembrie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171435 - ||  || 10 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171436 - ||  || 10 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171437 - ||  || 10 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171438 - ||  || 10 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171439 - ||  || 10 septembrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 171440 - ||  || 11 septembrie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171441 - ||  || 11 septembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 171442 - ||  || 11 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171443 - ||  || 13 septembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171444 - ||  || 13 septembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171445 - ||  || 13 septembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171446 - ||  || 13 septembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171447 - ||  || 14 septembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171448 Guchaohao ||  || 11 septembrie 2007 ||  || 
|-
| 171449 - ||  || 12 septembrie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171450 - ||  || 5 septembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 171451 - ||  || 18 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171452 - ||  || 20 septembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 171453 - ||  || 25 septembrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 171454 - ||  || 18 septembrie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171455 - || 2007 TR || 3 octombrie 2007 ||  || 
|-
| 171456 - ||  || 6 octombrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171457 - ||  || 6 octombrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 171458 Pepaprats ||  || 7 octombrie 2007 ||  || 
|-
| 171459 - ||  || 5 octombrie 2007 ||  || 
|-
| 171460 - || 2170 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171461 - || 2666 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171462 - || 4518 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171463 - || 6272 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171464 - || 6731 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171465 Evamaria || 6847 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171466 - || 6862 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171467 - || 2040 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171468 - || 2252 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171469 - || 1103 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171470 - || 1275 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171471 - || 2112 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171472 - || 2195 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171473 - || 3182 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171474 - || 5064 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171475 - || 5151 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 171476 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 171477 - ||  || 16 decembrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171478 - ||  || 7 martie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171479 - ||  || 6 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171480 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171481 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171482 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171483 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171484 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171485 - ||  || 26 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 171486 - || 1996 MO || 23 iunie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171487 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171488 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171489 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171490 - ||  || 9 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171491 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171492 - ||  || 7 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 171493 - ||  || 5 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171494 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171495 - ||  || 5 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171496 - ||  || 14 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171497 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 171498 - ||  || 2 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171499 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 171500 - ||  || 5 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-